Savage Island kan syfta på följande :

 Äldre namn på Niue, ö i Niue, Stilla havet
 Selvagensöarna, en portugisisk ögrupp